Dettenkofen ist der Ortsname von

 Dettenkofen (Geiselhöring), Ortsteil der Stadt Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Dettenkofen (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern